André Mollet ist der Name folgender Personen:

* André Mollet (Gartenarchitekt) (um 1600–1665), französischer Gärtner und Gartenarchitekt
 André Mollet (Radsportler) (* 1949), französischer Radsportler